Le nom de Kōshō-ji est utilisé par :

 Le temple Kōshō-ji de la secte Sōtō situé dans la ville d'Uji, au Japon.
 Le temple Kōshō-ji de la secte Shingon situé dans la ville de Nagoya, au Japon.